Obermeister bezeichnet:
 im Bereich des deutschen Handwerks den Vorsitzenden einer Innung
 eine Amtsbezeichnung bei der Polizei, siehe Polizeiobermeister
 Jesus Christus im Freimaurerorden (Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland)
historisch:
 in der DDR einen Dienstgrad in der NVA, siehe Obermeister (Dienstgrad)
 in der DDR einen Dienstgrad in der Volkspolizei, siehe Obermeister der VP